El gambito de dama declinado o rehusado consiste en declinar la oferta de capturar el peón c4 de las blancas, en el gambito de dama.

Variante ortodoxa 2.... e6 

La jugada 2.... e6 es la manera principal de declinar el gambito de dama. 3.Cc3 es la manera más lógica y mejor de continuar; aunque no la única, como se muestra más abajo.

1.d4 d5
2.c4 e6

Variante ortodoxa 2.... e6 3.Cc3 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 a6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 b6 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7

Variante semieslava 

Se llaman variantes eslavas a aquellas en las que las negras hacen la jugada c6. Si la hacen en la segunda jugada se llama eslava y si la hacen en otra —como aquí— se llaman semieslava. Muchas de las líneas posteriores tendrán una variante semieslava. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 dxc4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 dxc4 5.a4 Ab4 6.e3 b5 7.Ad2 De7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 dxc4 5.a4 Ab4 6.e3 b5 7.Ad2 Db6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 dxc4 5.a4 Ab4 6.e3 b5 7.Ad2 a5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e4 Gambito Marshall

Defensa Tarrasch 

La Defensa Tarrasch se debe al GM alemán Siegbert Tarrasch. Está considerada como una línea inferior puesto que deja un peón aislado en d5, pero ese peón domina las casillas e4 y c4 que junto con la lucha por las columnas dan juego al negro.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Fianchetto de alfil de rey
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 c4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 c4 7.e4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ag4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.0-0 0-0
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.0-0 0-0 9.dxc5 Axc5 10.Ca4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.0-0 0-0 9.Ag5 Variante principal
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.0-0 0-0 9.Ag5 Ae6 10.Tc1 c4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.0-0 0-0 9.Ag5 Ae6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.e3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.dxc5 d4 6.Ca4 b5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.e4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 cxd4 Gambito Henning-Schar

Línea principal con 3.... Cf6 

Esta es la manera más lógica de continuar el gambito de dama declinado, se desarrolla otra pieza y se abren posibilidades para múltiples líneas, las principales continúan con Cf3 pero hay otras.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Af4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cbd7 6.Af4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 0-0 7.Ad3 Cbd7 8.Dc2 Te8 9.Cge2 Cf8 10.0-0-0
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6 6.Dc2

Línea principal con 3.... Cf6 4.Cf3 

Tras 3.... Cf6 hay dos sistemas básicos, el que comienza con 4.Cf3 y el que comienza con 4.Ag5 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ae7 5.Af4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ab4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ab4 5.Ag5 dxc4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 Defensa semitarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.e3 Cc6 6.Ad3 Ad6 7.0-0 0-0
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.e3 Cc6 6.Ad3 Ad6 7.0-0 0-0 8.De2 De7 9.dxc5 Axc5 10.e4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Axd2+ 10.Dxd2 0-0 11.Ab5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Da5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e3 Cc6 7.Ad3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c5 5.Ag5

Aquí entra la variante de la Defensa semieslava 4.... c6, dentro de la cual está la Defensa Merano 5.e3 y 7.... b5.

Línea principal con 3.... Cf6 4.Ag5 

Además de 4.Cf3 se puede responder 4.Ag5 de donde derivan algunos de los sistemas de defensa contra el gambito de dama más importantes. La respuesta 4.... Cbd7 es la más normal, pero existe otras.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 c5 Semitarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 c5 5.Cf3 cxd4 6.Cxd4 e5 7.Cdb5 a6 8.Da4 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 c5 5.Cf3 cxd4 6.Dxd4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 c5 5.cxd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 c5 5.cxd5 Db6 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.Cf3 c6 6.Tc1 Da5 7.Ad2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.Cf3 c6 6.e4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 Línea principal
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 Ab4 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 c6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 c6 6.a3 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 c6 6.Cf3 Línea principal

Aquí entra la variante de la Defensa Cambridge Springs 4.Ag5 Cbd7 y 6.... Da5.

Variantes con 4.Ag5 Ae7 

La principal alternativa a 4.... Cbd7 es 4.... Ae7 del que derivan importantes sistemas de defensa. Una vez sacado el alfil es la hora de jugar e3 y la respuesta principal es 0-0

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 Ce4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 c6 6.cxd5 exd5 7.Ad3 Ccd7 8.Cge2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 Línea principal
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Axf6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Axf6 Axf6 8.Tc1 c6 9.Ad3 Cd7 10.0-0 dxc4 11.Axc4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 Ce4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 Ce4 8.Axe7 Dxe7 9.Dc2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 Ce4 8.Axe7 Dxe7 9.Dc2 Cf6 10.Ad3 dxc4 11.Axc4 c5 12.0-0 Cc6 13.Tfd1 Ad7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 Ce4 8.Axe7 Dxe7 9.cxd5 Cxc3 10.bxc3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 Ce4 8.Axe7 Dxe7 9.cxd5 Cxc3 10.bxc3 exd5 11.Db3 Dd6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 b6 7.Ad3 Ab7 8.cxd5 exd5 9.Ce5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Tc1

Variante Tartákower 4.Ag5 Ae7 y 7.... b6 

La Variante Tartakower debe su nombre a Savielly Tartakower y es una interesante manera de jugar el gambito de dama. A pesar de que se plantea en la jugada 7 del negro es bastante fácil llegar hasta aquí. Lo fundamental de la variante es el fianchetto del alfil negro de casillas blancas en b7, apuntando directamente contra el enroque blanco. Para que el alfil sea efectivo se debe de liberar la diagonal, cosa que harán de buena gana las blancas con 8.cxd5, puesto que de lo contrario serían las negras las que capturarían en c4 y las blancas perderían un tiempo. Al plantear esta variante las negras deben de tener una precaución y es tener siempre vigilada la casilla c6, y no jugar antes Cbd7 que Ab7.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 b6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 b6 8.cxd5 Cxd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Ah4 b6 8.cxd5 Cxd5 9.Axe7 Dxe7 10.Cxd5 exd5 11.Tc1 Ae6

Defensa ortodoxa 6.... Cbd7 

La Defensa ortodoxa es uno de los métodos más antiguos para combatir el gambito de dama. Se trata de una defensa sólida y que entra de lleno en el espíritu de las aperturas cerradas, con partidas lentas y maniobreras. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 b6 8.cxd5 exd5 9.Ad3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 b6 8.cxd5 exd5 9.Ab5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 a6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 a6 8.cxd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Ad3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Db3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Dc2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Dc2 c5 8.cxd5

Variante Capablanca 6.... Cbd7 7.Tc1 c6 

La variante Capablanca es una forma muy sólida de plantear la Defensa ortodoxa. El objetivo es mantener el control de la casilla d5. Debe su nombre a que Capablanca usaba siempre esta variante. La variante favorita de Capablanca era 8.... dxc4, y luego hay que hacer en buenas condiciones e5 para liberar el alfil de c8. Se consigue rápidamente un final ligeramente superior para las negras, aunque no siempre es suficiente para ganar. Si tras 8.Ad3 h6 en lugar de 8.... dxc4 se entra en la Variante del fianchetto ampliado, que tiene otras ideas.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 b5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.h4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.Ce4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.0-0
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3 12.Txc3 e5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3 12.Txc3 e5 13.Db1
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3 12.Txc3 e5 13.Dc2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3 12.Txc3 e5 13.dxe5 Cxe5 14.Cxe5 Dxe5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2 Ce4
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2 a6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2 a6 9.a3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2 a6 9.cxd5

Fianchetto ampliado 7.... c6 8.Ad3 h6 

Aunque la Variante del fianchetto ampliado se parece mucho a la Variante Capablanca sus ideas estratégicas son totalmente diferentes. En realidad se llega a esta posición jugando 8.... h6 en lugar de 8.... dxc4. A partir de esta posición las negras lanzan un fuerte ataque en el ala de dama con dxc4, b5, y Ab7 a la manera de la variante Tartákower.

1.d4 d5
2.c4 e6
3.Cc3 Cf6
4.Ag5 Ae7
5.e3 0-0
6.Cf3 Cbd7
7.Tc1 c6
8.Ad3 h6

Variante ortodoxa 2.... e6 3.Cf3 

Además de 3.Cc3 también se puede jugar 3.Cf3, que normalmente transponen a otros sistemas de defensa, aunque hay algunas líneas propias.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3 c6 5.Cbd2
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3 c6 5.Cbd2 Ce4 6.Ad3 f5 Variante muro de piedra
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3 c6 5.Cbd2 Cbd7 Variante eslava
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3 c6 5.Cbd2 Cbd7 6.Ad3 c5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.e3 c6 5.Cbd2 g6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 Ab4+
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 h6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 h6 5.Axf6 Dxf6 6.Cc3 c6 7.Db3
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 c6 6.Cbd2

Aquí entran las variantes de la Defensa eslava 2.... c6, el Sistema Alapín y el Contragambito Albin.

Otras formas de declinar el gambito 

1.d4 d5 2.c4 Af5 
1.d4 d5 2.c4 Cf6 Defensa Marshall
1.d4 d5 2.c4 c5
1.d4 d5 2.c4 Cc6 Defensa Chigorín
1.d4 d5 2.c4 Cc6 3.Cc3 dxc4 4.Cf3

Véase también 
 Ajedrez
 Apertura en ajedrez
 Apertura abierta
 Apertura cerrada
 Apertura semiabierta
 Apertura irregular
 Notación algebraica

Referencias 

Aperturas de ajedrez